Кулагино — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кулагино — прежнее, до 2007 года, название села Есбол в Индерском районе Атырауской области.

Россия 
 Кулагино — деревня в Городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Кулагино — село в Новосергиевском районе Оренбургской области.